Пондероса, Гранха има више значења:

 Пондероса, Гранха (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Пондероса, Гранха (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику